Elina Svitolina var regerande mästaren, men deltog inte detta år.

Ons Jabeur besegrade Mónica Puig med 7–6(10–8), 6–1 i finalen. Hon var den första flickan från Nordafrika att vinna en ungdoms Grand Slam-titel.

Seedning 

  Daria Gavrilova (Kvartsfinal)
  Irina Khromacheva (Semifinal)
  Caroline Garcia (Semifinal)
  Natalija Kostić (Kvartsfinal)
  Mónica Puig (Final)
  Danka Kovinić (Tredje omgången)
  Yulia Putintseva (Kvartsfinal)
  Montserrat González (Andra omgången)

<li>  Ons Jabeur (Mästare)
<li>  Miho Kowase (Första omgången)
<li>  Alison van Uytvanck (Tredje omgången)
<li>  Ganna Poznikhirenko (Första omgången)
<li>  Daria Salnikova  (Andra omgången)
<li>  Maryna Zanevska(Tredje omgången)
<li>  Kateryna Kozlova (Första omgången)
<li>  Victoria Bosio ''(Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler

|team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= D Gavrilova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Charlene Seateun
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Viktoria Malová
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Jovana Jakšić
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= C Dinu
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Jade Suvrijn
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Domenica González
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= M Zanevska
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= O Jabeur
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Makoto Ninomiya
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Tang H-C
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2='''6
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser 
Huvudlottning

Franska öppna 2011